El término ágata puede referirse a:

 Mineral de ágata, del grupo de la calcedonia.
 Nombre femenino Ágata, entre cuyas portadoras se recuerda especialmente a:
 la mártir italiana Ágata o Águeda de Catania, venerada como santa por la Iglesia Católica;
 la princesa germana Ágata de Kiev, esposa de Eduardo el Exiliado.
 Imperio Ágata, imperio ficticio que aparece en algunas novelas.
 Mitología talamanqueña ,Personaje de la mitología talamanqueña de los pueblos bribris y cabécares, es la esposa del Señor Talá Yakela y madre de los Niños Huracanes.
 AGATA, una organización que se encarga de las licencias y los derechos de los editores e intérpretes de música en Lituania.
Línea ágata, elemento tipográfico que constituye un espacio vertical.

En México Canica de vidrio translúcido que tiene vetas de colores

Referencias